Das Chessable Masters 2022 war ein über das Internet veranstaltetes Schnellschachturnier, das vom 19. bis 26. Mai 2022 stattfand. Es war das vierte Turnier der Champions Chess Tour 2022.

Übertragung 
Das Turnier wurde im Internet unter anderem kostenlos auf Chess24.com übertragen und in mehreren Sprachen kommentiert.

Modus 
Für die Turnierserie ist insgesamt ein Preisgeld von 1.600.000 Dollar ausgelobt. Das Preisgeld der Chessable Masters betrug 150.000 Dollar. Die Bedenkzeit betrug 15 Minuten plus 10 Sekunden pro Zug. Remisangebote vor dem 40. Zug waren nicht erlaubt.

Teilnehmer 
Auch dieses Mal gab es bei der Meltwater Champions Chess Tour aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine keine russischen Spieler.

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 19. bis 22. Mai 2022 statt.

Die ersten acht Spieler qualifizierten sich für das Viertelfinale. Bei Punktegleichheit entschied eine Feinwertung über die Reihenfolge.

Play-offs 
Die Play-offs fanden vom 23. bis 26. Mai 2022 statt.

*Diese Spieler haben sich jeweils im Tie-Break durchgesetzt.

Weblinks 

 Chessable Masters 2022

Einzelnachweise 

Schachturnier
Sportveranstaltung im Internet
Schachveranstaltung 2022